Il doppio del 1973 è stato un torneo di tennis facente parte del Women's International Grand Prix 1973.

Ol'ga Morozova e Virginia Wade hanno battuto in finale Martina Navrátilová e Renáta Tomanová 3-6, 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Evonne Goolagong /  Janet Young (secondo turno)
 Ol'ga Morozova /  Virginia Wade (Campionesse)

  Pat Pretorius /  Linda Tuero (quarti di finale)
 Helga Masthoff /  Heidi Orth (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1973